Шемпетер може бити:
 Шемпетер при Горици, је насељено место и средиште општине Шемпетер—Вртојба, Република Словенија
 Шемпетер в Савињски Долини, је насељено место у општини Жалец, Република Словенија